

Sciences et techniques

Mathématiques 
 La règle (ou le théorème) de L'Hospital (ou de l'Hôpital) permet de calculer la valeur de la limite d'une fraction dont le numérateur et le dénominateur tendent tous deux vers zéro.

Culture et société

Religions 
 L'Hospital est une congrégation religieuse, fondée à Jérusalem vers 1070 par frère Gérard.

Patronyme 

 François de L'Hospital (1583-1660), frère de Nicolas, duc de Rosnay, maréchal de France ;
 Guillaume de L'Hospital (1661-1704), plus souvent orthographié « de L'Hôpital », un mathématicien français, notamment connu pour la règle de L'Hospital (ou de L'Hôpital) ; il est apparenté à Michel de L'Hospital ;
 Michel de L'Hospital (1503 ou 1507-1573), un écrivain et homme politique du  ;
 Nicolas de L'Hospital (1581-1644), frère de François, duc de Vitry, maréchal de France ;